Febbre (ital.: Fieber) steht für:

italienische Filmtitel:
 Febbre (1943)
 La febbre (2005)
 Febbre a 40! (1980)
 Febbre da cavallo (1976)
Siehe auch:
Santa Maria della Febbre